Leonardo Rodrigues Condé (Piau, 1978. április 21. –), ismert nevén Leonardo Condé, brazil labdarúgóedző, a Bragantino vezetőedzője.

További információk 
Leonardo Condé adatlapja az ogol.com.br oldalon 

1978-ban született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgóedzők
A Tupi FC vezetőedzői
Az Ipatinga FC vezetőedzői
A Villa Nova AC vezetőedzői
A Nova Iguaçu FC vezetőedzői
A Sampaio Corrêa FC vezetőedzői
Élő személyek